Fornacelle ima više značenja:
 Fornacelle, Firenze
 Fornacelle, Prato